Primožič est un nom de famille slovène notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Jaka Primožič (né en 1998), coureur cycliste slovène ;
  (né en 1963), économiste et homme politique slovène ;
 Josip Primožič (1900–1985), gymnaste yougoslave, de nationalité slovène ;
  (1893–1943), chanteur d'opéra slovène.

Notes et références